Oberes Schloss bezeichnet:
 Oberes Schloss (Alfdorf)
 Oberes Schloss Arnstorf
 Oberes Schloss (Eubigheim)
 Oberes Schloss Gamburg
 Oberes Schloss Geisingen	
 Oberes Schloss (Greiz)
 Oberes Schloss (Immendingen)
 Oberes Schloss Küps (Schemenau)
 Oberes Schloss (Lauffen am Neckar)
 Oberes Schloss Leitershofen
 Oberes Schloss (Lintach)
 Oberes Schloss (Markt Berolzheim)
 Oberes Schloss (Mitwitz)
 Oberes Schloss (Opole)
 Oberes Schloss (Rottenbauer)
 Oberes Schloss Schmidmühlen
 Oberes Schloss (Siegen)
 Oberes Schloss Singen
 Oberes Schloss (Talheim)
 Oberes Schloss (Vellberg)
Oberes Schloss Untersiemau	
 Oberes Schloss, anderer Name der Burg Buchenbach bei Buchenbach, Gemeinde Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 
Siehe auch:
 Oberes Schlösschen
 Oberschloss
 Obere Burg
 Hohes Schloss